Маленький принц — аллегорическая сказка, написанная Антуаном де Сент-Экзюпери.

В музыке 
 Маленький принц — песня на музыку М. Таривердиева и слова Н. Добронравова из одноимённого музыкального спектакля.
 Маленький принц — музыкальный альбом, записанный рок-группой «Машина времени» в 1980 году.
 Маленький принц — музыкальный альбом советской рок-группы «ДК», выпущенный в 1984 году.
 Маленький принц — популярная музыкальная группа начала 1990-х.
 Маленький принц — французский мюзикл, написанный Риккардо Коччанте по одноимённой повести Антуана де Сент-Экзюпери.

В кино и телевидении
 Маленький принц — советский художественный фильм, снятый в 1966 году.
 Маленький принц — американский художественный фильм, снятый в 1974 году.
 Маленький принц — российский фильм-сказка 1993 года.
 Маленький принц — французский мультсериал 2011 года.
 Маленький принц — французский мультфильм 2015 года.

В космонавтике 
 Маленький принц — спутник астероида (45) Евгения.